Große Laine ist der Name folgender Fließgewässer:

* Große Laine (Ammer), rechter Zufluss der Ammer bei Oberammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Große Laine (Jachen), linker Zufluss der Jachen bei Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Kleine Laine
 Laine